«Turn Me On» () — песня французского диджея Дэвида Гетты, записанная для его пятого студийного альбома Nothing But The Beats. Вокал песни исполняет американская рэп-исполнительница Ники Минаж. Песню написали Гетта и Минаж, в соавторстве с Эстер Дин и Джорджио Туинфортом. Продюсером песни выступил Гетта совместно с Туинфордом и Black Raw. Лирика песни повествует о зависимости.

Песня получила в целом смешанные отзывы от музыкальных критиков. Она была выпущена в качестве пятого сингла с альбома Гетты 13 декабря 2011 года. Сингл вошёл в топ-10 в более чем пятнадцати странах, в частности достигнув второй строчки в Новой Зеландии, третьей позиции в чартах Австралии и Канады, и четвёртой в США. По состоянию на декабрь 2014 года, продажи сингла в США составляют 2.6 миллионов копий.

Композиция была использована для продвижения компании WWE. Минаж включила песню в делюкс издание своего альбома Pink Friday: Roman Reloaded, выпущенного в апреле 2012 года. В рамках продвижения сингла, артисты исполнили его во время открытия премии American Music Awards 2011, а также на открытии матча всех звёзд НБА 2012.

Список композиций 

 Цифровая дистрибуция – EP

 "Turn Me On" (Michael Calfan Remix) – 5:43
 "Turn Me On" (David Guetta and Laidback Luke Remix) – 5:08
 "Turn Me On" (Sidney Samson Remix) – 5:54
 "Turn Me On" (JP Candela Remix) – 7:02
 "Turn Me On" (Sabastien Drums Remix) – 6:19
 "Turn Me On" (Extended Version) – 4:37

 Немецкий CD-сингл

 "Turn Me On" (Original Version) – 3:19
 "Turn Me On" (Michael Calfan Remix) – 5:43
 "Turn Me On" (David Guetta and Laidback Luke Remix) – 5:08
 "Turn Me On" (Sidney Samson Remix) – 5:54
 "Turn Me On" (JP Candela Remix) – 7:02
 "Turn Me On" (Sabastien Drums Remix) – 6:19
 "Turn Me On" (Extended Version) – 4:37

 12" винил

 "Turn Me On" (Michael Calfan Remix) – 5:43
 "Turn Me On" (JP Candela Remix) – 7:02
 "Turn Me On" (David Guetta and Laidback Luke Remix) – 5:08
 "Turn Me On" (Sabastien Drums Remix) – 6:19
 "Turn Me On" (Sidney Samson Remix) – 5:54
 "Turn Me On" (Extended Version) – 4:37

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

История выпуска

Примечания 

Синглы 2011 года
Песни 2011 года
Песни, написанные Ники Минаж
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Песни, написанные Эстер Дин